Deux bâtiments de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Seawolf :

 , un destroyer de classe S lancé en 1918 et vendu en 1931.
 , un sous-marin de classe S lancé en 1935 et vendu en 1945.

Nom de bateau de la Royal Navy